Радевце — населённые пункты в Сербии:

 Радевце — населённый пункт (село) в общине Алексинац.
 Радевце — населённый пункт (село) в общине Лебане.